«Бюро» («Бюро легенд») () — французский телесериал в жанре шпионский триллер, политический триллер. 

1-й сезон был показан во Франции 27 апреля 2015 года. В Великобритании транслировался на канале Amazon Prime с 17 июня 2016 года. 

В мае 2020 года СМИ сообщили о завершении показа 5-го сезона сериала.

Сюжет 
Сериал «Бюро» основан на реальных отчетах бывших шпионов и вдохновлено современными событиями, а также сосредоточено на повседневной жизни и миссиях агентов Генерального директората внешней безопасности Франции, его главной Службы внешней безопасности. Она сосредоточена на «Бюро легенд», отвечающем за подготовку и работу агентов с глубоким прикрытием (действующих «под легендой») в долгосрочных миссиях в районах с французскими интересами, особенно в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Живя под фальшивыми личностями в течение многих лет, эти агенты должны выявлять и вербовать хорошие разведывательные источники.

В сериале фигурирует офицер разведки Гийом Дебайи, получивший кодовое имя «Малотрю» (буквально «мужлан», оскорбление капитана Хэддока из комиксов о Тинтине, как и все имена легенд), который возвращается в Париж после шести лет работы под прикрытием в Дамаске. Ему приходится столкнуться с проблемой воссоединения со своей дочерью, бывшей женой, коллегами и даже со своим прежним «я». Но его возвращение к «нормальной жизни» оказывается трудным, особенно когда он обнаруживает, что Надия, которая была его любовью в Дамаске, теперь также находится в Париже. Первый сезон следует за его попытками ориентироваться в правилах жизни в качестве шпиона и его все более шатким положением с Надией.

Второй сезон продолжается с теми же темами, четыре месяца спустя, но также фокусируется на другом персонаже из первого сезона, Марине Луазо. Она уезжает в Тегеран, чтобы работать под прикрытием в качестве специалиста по сейсмологии, чтобы собрать разведданные о ядерной программе Ирана. Гийом был повышен до заместителя директора, но также стал двойным агентом, предложив свои услуги ЦРУ. Он все больше отчаивается разрешить ситуацию с Надией, что приводит к серьезным последствиям для них обоих. Тем временем DGSE бросает вызов кровожадному французскому джихадисту, который публично издевается над Францией.

Актёры и персонажи 
 Матьё Кассовиц в роли Гийома Дебайи, кодовое имя «Малотрю» («Хитрован»). После шести лет работы под прикрытием в Дамаске, Сирия, он возвращается в Париж, но ему трудно адаптироваться к более нормальной жизни. Когда он узнает, что Надия Эль-Мансур, его возлюбленная в Дамаске, находится в Париже, он нарушает правила и возобновляет их роман, возвращаясь к своей фальшивой личности Поля Лефевра. (сезон 1-)
 Сара Жиродо в роли Марины Луазо, кодовое имя "Phénomène" ("Феномен"), молодая и блестящая женщина, которая была брошена, чтобы стать следующим агентом глубокого прикрытия, притворяющимся сейсмологом. Она проходит интенсивную подготовку по подготовке проникновения в иранскую ядерную промышленность. (сезон 1-)
 Жан-Пьер Дарруссен в роли Анри Дюфло, директора Секретной службы, подразделения в составе DGSE, также известного как Бюро легенд. (сезон 1-3, гостевой сезон 4)
 Леа Дрюкер в роли Доктора Лорен Бальмес, новобранца в качестве психиатра, специализирующегося на поведенческой психологии. Она помогает агентам манипулировать их целями, но также работает в качестве двойного агента ЦРУ. (сезон 1-3)
 Зинеб Трики — Надия Эль-Мансур, сирийский профессор истории и любовница Дебайи из Дамаска. Их отношения и ее роль в стремлении разрешить сирийский конфликт составляют суть первого сезона. (сезон 1-3, 5, гостевой сезон 4)
 Жиль Коэн — полковник Марк Лоре, кодовое имя "MAG"(аббревиатура означает «Moule à gaufres» или "Вафельница"), директор разведки и босс Анри Дюфло. (сезон 1-4)
 Флоранс Луаре-Кайе в роли Мари-Жанны Дютиль, куратора Дебайи, которая становится куратором Луазо после возвращения Дебайи из Сирии. Во время третьего сезона она сменяет Анри Дюльфло на посту главы Бюро. (сезон 1-)
 Жонатан Заккаи в роли Раймона Систерона, коллеги Дебайи. (сезон 1-)
 Полин Этьен в роли Селин Делорм, регионального эксперта по Ближнему Востоку и Северной Африке.
 Жюль Саго в роли Сильвена Элленштейна, агента DGSE, специализирующегося на электронном наблюдении. (сезон 2-3)
 Матье Деми в роли Клемана Миго, главы иранской службы.
 Александр Брассер и Михаэль Абитебуль в качестве Пепе и Меме (дедушка и бабушка), двух агентов DGSE, отвечающих за оперативную поддержку (слежка, сопровождение, логистика, запугивание). (сезон 1-2, 5)

Восприятие 
Сериал был хорошо принят зрителями и критиками. На внутреннем рынке первый сезон получил положительные отзывы. Французская газета «Le Monde» отметила «владение темой» и «точность построения сюжетных арок», а также похвалила «отличающуюся и заслуживающую доверия интонацию». Французский журнал «Le Nouvel Observateur» сравнил его с сериалом "Безумцы" и поздравил с «воплощением обыденности на экран со вкусом и дыханием жизни и созданием убедительной команды героев».

Второй сезон был чрезвычайно популярен. Французский журнал "Télérama" назвал его «захватывающим, тонко написанным, поставленным и исполненным: миссия [создателей] выполнена», а парижская утренняя газета "Le Figaro" заявила, что «этот сериал является лучшим из всех, когда-либо сделанных во Франции».

Нью-Йорк Таймс описывает сериал как «мрачный, циничный и стильный… неизменно умный и сдержанный». Бродвейский новостной сайт BroadwayWorld написал положительный отзыв, описав сериал как «захватывающую шпионскую историю, рассказанную с психологической изощренностью и кинематографическим талантом».

Источники 

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы на французском языке
Телесериалы Франции 2015 года